Аллсвенскан 1933/34 — 10-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1933/34 року розпочався 30 липня 1933 року й завершився 21 травня 1934 року.

Чемпіоном Швеції став клуб Гельсінгборгс ІФ.

Підсумкова таблиця 

 Клуб Мальме ФФ був дискваліфікований після 13 турів. Причиною стало те, що їхній постійний суперник клуб ІФК Мальме дізнався, що Мальме ФФ подарував гравцям годинники на Різдво, що, імовірно, траплялося в інших клубах раніше. Але це було порушенням дуже жорстких аматорських правил того часу. Усі дев'ять матчів, які Мальме ФФ мав зіграти протягом весни, було скасовано, а клуб — дискваліфіковано.

Результати матчів

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція